Jorel Boerboom (* 1. Juni 1997) ist ein niederländischer Motorradrennfahrer.

Statistik

FIM-CEV-Moto2-Europameisterschaft 
(Stand: 9. Mai 2021)

FIM-CEV-Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft

Motorrad-Weltmeisterschaft

IDM-Moto3

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorrad-Rennfahrer (Niederlande)
Niederländer
Geboren 1997
Mann